CB 200 oder CB200 steht für:

 Honda CB200, Motorrad von Honda, Japan
 CB 200, Album von Dillinger (Musiker)
 Geheimakte CB 200, Hörspiel von Alfred Balthoff

Abkürzung